Savalas ist der Familienname folgender Personen:
George Savalas (1924–1985), US-amerikanischer Schauspieler
Telly Savalas (1922–1994), US-amerikanischer Schauspieler